

Codici 
 KNB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kanab (Stati Uniti)
 Komitet Natsional'noi Bezopasnosti – Servizi segreti del Kazakistan

Animazione 
 Abbreviazione usata dai fan per riferirsi all'anime giapponese Kuroko no Basket